Amerikai Egyesült Államok
 Ansonia (Connecticut)
 Ansonia (Ohio)
 Ansonia (Pennsylvania)
 Kanada
 Ansonia (Ontario)
egyéb
 Ansonia (kétéltűnem)